Prognos kan syfta på:
Ordet prognos härleds från grekiskans pro = förut och gnosis = kunskap och betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp.

Försäljningsprognos – en bedömning av den framtida efterfrågan på en produkt
Medicinsk prognos – en sjukdoms sannolika fortsatta förlopp
Radioprognos – en beräkning grundad på ett antaget solfläcktal som avser sannolikheten att vid given frekvens och tidpunkt få en radioförbindelse till stånd
Trafikprognos –
Beat The Traffic – en webbaserad tjänst där det är möjligt att ta fram prognoser för trafikintensiteten i ett flertal städer i USA
 Valprognos – en förutsägelse/prognos av hur ett politiskt val kommer att utfalla
Väderprognos – en vetenskaplig förutsägelse om vädret för en tid framåt
Prognosstyrning – en metod för att styra uppvärmning av byggnader

Se även 
 Framtidsstudier

ru:Прогностика
simple:Prediction